Goli steht für:
 Goli (Solukhumbu), Ort im Distrikt Solukhumbu, Nepal
 Goli (Uganda), Ort in Uganda
 Goli otok, kroatische Adria-Insel
 Goliath Goli, Kleintransportermodell der Marke Goliath

Siehe auch:
 Goli Theater, Theater in Goch